Grum-Grschimailo ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Jefimowitsch Grum-Grschimailo (1860–1936), russischer Geograph, Zoologe und Forschungsreisender
 Wladimir Jefimowitsch Grum-Grschimailo (1864–1928), russischer Metallurg und Hochschullehrer